Le tétraèdre est un solide composé de quatre triangles.
 Tetrahedron et Tetrahedron Letters sont deux revues scientifiques de chimie organique.